Tři přání je název, který nese více uměleckých děl:
 1834 Tři přání (Die drei Wünsche) Op.42 – opera Carla Loeweho,
 1928 Tři přání, H. 175 – opera-film Bohuslava Martinů,
 1958 Tři přání – film režisérů Jána Kadára a Elmara Klose.